Abigail May Alcott Nieriker (1840-1879), artiste américaine
 Joseph Nieriker (1828-1903), dessinateur, lithographe et graveur suisse